Industriepark Noord (Beernem), een industrieterrein in Beernem in de Belgische provincie West-Vlaanderen
 Industriepark-Noord (Sint-Niklaas), een industrieterrein in Sint-Niklaas in de Belgische provincie Oost-Vlaanderen
 Industriepark Noord (Sittard), een industrieterrein in Sittard (gemeente Sittard-Geleen) in de Nederlandse provincie Limburg